|}
Die Bahnstrecke Debrecen–Füzesabony ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Regelspurstrecke in den Komitaten Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok und Heves in Ungarn. Sie verläuft von Debrecen über Balmazújváros nach Füzesabony. Bei Tiszafüred überquert sie die Theiß („Tisza“) sowie den Theiß-See („Tisza-tó“).

Geschichte 

1889 wurde die Genehmigung erteilt, das Gebiet um Tiszafüred durch eine Eisenbahn zu erschließen. Die Strecke wurde zwischen 1890 und 1891 durch die Lokalbahngesellschaft Debrecen-Füzesabony-Ohat-Polgári HÉV erbaut.

1989 wurde die Strecke im Stadtgebiet von Debrecen über den Bahnhof Tócóvölgy neu trassiert. Der alte Bahnhof Debrecen-Vásártér wurde 1991 geschlossen.

Seit 2019 wird der Abschnitt Debrecen–Macs für höhere Geschwindigkeiten ausgebaut. Dabei wird die Strecke zwischen Tócóvölgy und Macs auf etwa 3,6 Kilometern neu trassiert sowie zwischen den Bahnhöfen Debrecen und Tócóvölgy ein zweites Streckengleis errichtet.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke beginnt in Debrecen, der zweitgrößten Stadt Ungarns und Sitz des Komitats Hajdú-Bihar. Sie führt zunächst vom Zentrum in den Nordwesten der Stadt, seit der Neutrassierung 1991 entlang des Stadtrandes. Anschließend verläuft sie weiter in westlicher Richtung, zwischen Balmazújváros und Ohat-Pusztakócs führt sie dabei durch den Nationalpark Hortobágy.

Zwischen Tiszafüred und Poroszló führt die Eisenbahnstrecke parallel zur 33-as főút über mehrere Brücken und Dämme über die Theiß sowie den Theiß-See. In der Anfangszeit der Strecke teilten sich Eisenbahn- und Straßenverkehr hier eine Brücke. Ab Poroszló verläuft die Bahnstrecke weiter in nordwestlicher Richtung durch die steppenartige Landschaft der Puszta nach Füzesabony.

Fahrzeugeinsatz 

Im Personenverkehr kommen tschechoslowakische Dieseltriebwagen der Reihe 117 zum Einsatz, in der Sommersaison in der Regel aus zwei Wagen und einer Diesellokomotive der Reihe 418 gebildete Reisezüge, teilweise unter dem Einsatz von Steuerwagen als Wendezüge. Bis in die 2000er Jahre waren die MDmot-Wendezüge für diese Strecke typisch.

Im Fahrplanjahr 2021 verkehrten, bedingt durch die Streckensperrung bei Macs, zwischen Balmazújváros und Füzesabony acht Zugpaare. Fünf weitere Zugpaare verkehrten in den Tagesrandlagen lediglich auf Teilstrecken und endeten teilweise aus Richtung Balmazújváros kommend bereits in Tiszafüred. Es existiert ein Taktfahrplan mit Zweistundentakt; während der Sperrung ist auch im Fahrplanjahr 2022 zwischen Debrecen und Balmazújváros Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Seit dem 1. Mai 2021 wird von den Magyar Államvasutak das Direktzugpaar Ex 15502/15503 Tisza-tó angeboten, welches im Sommer täglich, im Winter an Wochenenden zwischen Budapest-Keleti und Tiszafüred, seit dem Fahrplanjahr 2022 bis Balmazújváros, verkehrt. Der Zug führt zudem Fahrradwagen mit; in Füzesabony findet ein Lokomotivwechsel statt.

Weblinks 
 MÁV-Fahrplan der Kursbuchstrecke 108 Debrecen–Füzesabony (2022) auf mavcsoport.hu (PDF; 927 KB)
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke DebrecenFuzesabony
Bahnstrecke DebrecenFuzesabony
Bahnstrecke DebrecenFuzesabony